Кобильна (притока Інгульця)
 Кобильна (притока Мокрів Ялів)